Лас Линдас има више значења:

 Лас Линдас (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Линдас (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику